Кулако́вский — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Кулаковский, Артём Валерьевич (род. 2002) — украинский футболист.
 Кулаковский, Владимир Дмитриевич (род. 1946) — советский и российский физик-экспериментатор, специалист в области физики полупроводников, член-корреспондент РАН (2011).
 Кулаковский, Генрих Казимирович (1808—1890) — русский врач.
 Кулаковский, Лев Владимирович (1897—1989) — музыковед, фольклорист и педагог, автор учебников.
 Кулаковский, Платон Андреевич (1848—1913) — русский славист, писатель.
 Кулаковский, Юлиан Андреевич (1855—1919) — русский филолог-классик, историк, археолог, переводчик, публицист, педагог.
Женщины:
 Кулаковская, Тамара Никандровна (1919—1986) — советский учёный в области почвоведения и агрохимии, академик ВАСХНИЛ.

См. также 
 Кулаков